16-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в июне-октябре 1955 года. В турнире приняли участие 18 690 команд. Обладателем Кубка в четвёртый раз стал московский ЦДСА. Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» выбыло из борьбы в 1/8 финала. Начальная стадия розыгрыша проходила в четырёх зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

В финальных соревнованиях кубка СССР участвовало 67 команда: 12 команд класса «А» , 32 команд класса «Б» и 18 команд обладателей кубков союзных республик, Москвы и Ленинграда, а также 5 команд от футбольных школ молодёжи (ФШМ) Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси.

Список команд обладателей кубков в союзных республиках:
 Карело-Финская ССР — ОДО (Петрозаводск)
 Эстонская ССР — ОДО (Таллин)
 Латвийская ССР — «Красный металлург» (Лиепая)
 Литовская ССР — Команда политехнического института (Каунас)
 Белорусская ССР — «Буревестник» (Минск)
 Украинская ССР — «Машиностроитель» (Киев)
 Молдавская ССР — кубок Молдавии завоевала команда «Буревестник» (Бендеры), в кубке СССР от республики участвовала команда сельскохозяйственного института (КСХИ, Кишинёв)
 Грузинская ССР — «Динамо» (Кутаиси)
 Армянская ССР — «Красное знамя» (Ленинакан)
 Азербайджанская ССР — ДО (Баку)
 Казахская ССР — «Динамо» (Чимкент)
 Узбекская ССР — «Спартак» (Самарканд)
 Киргизская ССР — «Спартак» (Фрунзе)
 Таджикская ССР — кубок Таджикистана завоевала команда «Динамо» (Сталинабад), в кубке СССР от республики участвовала команда «Металлург» (Ленинабад)
 Туркменская ССР — ДОСА (Дом офицеров Советской Армии) (Красноводск), в кубке называемая команда г. Красноводска
 РСФСР — ДО (Хабаровск)
 г. Москва — «Крылья Советов»-3 (Москва)
 г. Ленинград — городская команда «Кировский завод», в кубке СССР называемая «Авангард» (Ленинград)

Зональный этап

Зона 1 
 Зональный турнир.

Зона 2 
 Зональный турнир.

Зона 3 
 Зональный турнир.

Зона 4 
 Зональный турнир.

Финальный этап 
4 команды победителей зональных турниров и 12 команд класса «А» составили пары 1/8 финала.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1955 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1955 году